Breza je naselje u Hrvatskoj u općini Klani. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverno je Škalnica, sjeveroistočno je Klana, istočno je Studena, jugozapadno su Permani.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji